est une expression anglaise signifiant « Pourquoi les filles quittent la maison ». Elle peut faire référence à :

 , court métrage américain de C.J. Williams, sorti en 1913 ;
 , film américain de William Nigh, sorti en 1921 ;
 , film américain de William Berke, sorti en 1945.